Семён Дунаевский:
 Дунаевский, Семён Абрамович (1886—1918) — революционер, член Северо-Кавказского ЦИК.
 Дунаевский, Семён Осипович (1906—1986) — советский дирижёр, хормейстер; брат И. О. Дунаевского. Примечания